Liku steht für

 Liku (Fidschi), Ortschaft
 Liku (Niue), Ortschaft
 Likuʻ, Ort in Tonga
 Liku (Wallis und Futuna), Ortschaft
 Liku (Sunkoshi), Fluss in Nepal

Liku ist der Familienname folgender Personen

 Johannes Liku Ada’ (* 1948), indonesischer Geistlicher, Erzbischof von Makassar
 Maria Liku (* 1990), fidschianische Gewichtheberin
 Siulolo Liku (* 1974), tongaische Leichtathletin